Serfartooq bezeichnet:
 Serfartooq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Serfartooq (Insel, Arfersiorfik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Serfartooq (Insel, Tuttulik) (auch Serfarlissuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Serfartooq (Insel, Niaqunngunaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfartooq (Insel, Qallunaannguit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfartooq (Insel, Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfartooq (Insel, Tunu, nördlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfartooq (Insel, Tunu, südlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Serfartooq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Serfartooq (Insel, bei Itilleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Serfartooq (Insel, Qeqertalik), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Serfartooq (Insel, Sallersua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland